W Rumunii
 Valea Mărului – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Budeasa
 Valea Mărului – wieś w okręgu Bacău, w gminie Lipova
 Valea Mărului – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Valea Mărului
 Valea Mărului – gmina w okręgu Gałacz